Turniej o Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1994 – turniej żużlowy, rozegrany po raz 42. w Ostrowie Wielkopolskim, w którym zwyciężył Polak Roman Jankowski.

Wyniki 
 Ostrów Wielkopolski, 23 października 1994
 Sędzia: Józef Musiał

Bibliografia 
 Łańcuch Herbowy Miasta Ostrowa Wielkopolskiego 1994

1994
1994 w sporcie żużlowym
1994 w polskim sporcie